W 2012 roku odbył się 90 mecz o Tarczę Wspólnoty, w którym zmierzyli się zwycięzcy Premier League - Manchester City i Pucharu Anglii - Chelsea. Mecz wyjątkowo nie odbył na Wembley bowiem ten gościł w tym czasie finał piłki nożnej podczas Igrzysk Olimpijskich. Tak więc The FA musiała wybrać inny stadion. Będzie to Villa Park w Birmingham, na którym rozgrywa mecze na co dzień Aston Villa, 12 sierpnia 2012. Roważano także stadiony Old Trafford i City of Manchester Stadium w Manchesterze, St James’ Park w Newcastle,  Stadium of Light w Sunderlandzie i Anfield w Liverpoolu.

Trofeum zdobył Manchester City po raz 4. W meczu wygrał 3:2, a bramki zdobyli Yaya Touré, Carlos Tévez i Samir Nasri dla City, dla Chelsea Fernando Torres i Ryan Bertrand.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Puchar Anglii w piłce nożnej (2011/2012)
 Premier League (2011/2012)

2012 w piłce nożnej
2012